Heggraben ist ein geographischer Name:

allgemein:
 Heggraben, Name für die (oft trockenen) Gräben im Zuge von Landhegen

speziell für Gewässer:
 Heggraben (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs (zum Wurmbach) nach der Unterhambacher Mühle, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Heggraben (Lohr), Zufluss des Mühlgrabens zur Kupfermühle rechts der Lohr an der Kupfermühle in Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Hegbach